Ständchen és un mot alemany que significa serenata i és molt usat com a títol per a moltes composicions musicals. Aquest és un llistat dels articles sobre composicions musicals que hi ha amb aquest títol:

 Ständchen (Schubert)
 Ständchen, D 920 (Schubert)
 Ständchen, D 921 (Schubert)
 Ständchen, D 635 (Schubert)
 Ständchen, op. 36 núm. 2 (Schumann)
 Ständchen, op. 14 (Brahms)
 Ständchen, WoO posth. 38 núm. 20 (Brahms)
 Ständchen, op. 106 núm. 1 (Brahms)
 Ständchen, WoO posth. 37 núm. 16 (Brahms)